Štreber (nem. Streber) predstavlja kolokvijalni i u pravilu pejorativni izraz koji se koristi za učenika ili studenta koji je toliko posvećen učenju ili studijama da zanemaruje igru i druženje sa prijateljima ili kolegama. Uz njega se vezuje pojam štrebanje koji označava "robotsko" učenje gradiva napamet, bez ikakvog razumijevanja ili praktičke koristi. 

Tokom poslednjih nekoliko decenija se takođe koristi kao prevod za dva pojma koja su pozajmljena iz engleskog jezika:

 nerd;
 geek

Takođe ovaj pojam može označavati:

 The Big Bang Theory, popularni američki televizijski sitkom u Srbiji preveden pod naslovom Štreberi;
 The Schretebers, beogradski bend.

Reference